Miguel González puede referirse a:

Artistas 
 Miguel González (actor colombiano) (1988-), actor y presentador;
 Miguel González (actor cubano) (1963-), conocido como “Miguelito” y “El Flaco”;
 Miguel González Garcés (1916-1989), escritor y poeta gallego;
 Miguel González Lomelí (s. XX), escritor mexicano;

Deportistas 
 Miguel González Burgos (1999-), baloncesto español.
Miguel González (futbolista) (1990-), futbolista mexicano-estadounidense.
 Miguel González (boxeador) (1986-), primer boxeador profesional hondureño;
 Miguel González Martín (1984-), beisbolista mexicano; pitcher derecho, Actualmente juega con los Orioles de Baltimore de la MLB;
 Miguel Oswaldo González (1952-), futbolista argentino —goleador del fútbol colombiano en 1982 y 1985;
 Miguel Ángel González Lázaro (1938-), exbaloncetista español;
 Miguel González Pérez (1927-2021), jugador y entrenador de fútbol español;

Políticos 
 Pedro Miguel González (1965-), presidente de la Asamblea Nacional de Panamá;
 Miguel González de Legarra (1962-), presidente del Partido Riojano;
 Miguel González Avelar (1937-), escritor, abogado y político mexicano;
 Miguel González Saravia y Colarte (1788-¿?), presidente de la Audiencia de Guatemala de 1801 a 1811;

Otros 
 Miguel González Navarro (1889-1959), periodista chileno.
 Miguel S. González (1870-¿?), militar mexicano;